Quad kan syfta på:
 Quad Electroacoustics – brittisk förstärkartillverkare
 Quad (film) – en amerikansk långfilm från 2011.